Будівля корпорації AT&T — назва двох споруд у США

Будівля корпорації AT&T () — хмарочос у Чикаго
Будівля корпорації AT&T () — хмарочос у Нешвіллі